ZfK steht für:
 Zentralinstitut für Kernforschung, ein Vorgängerinstitut des Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
 Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, war eine staatliche wissenschaftliche-künstlerische Einrichtung des Ministeriums für Kultur der DDR
 Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation der Gehörlosen Berlin/Brandenburg (ZfK) e.V.
 Zeitschrift für Kunstgeschichte
 Zeitschrift für Kulturwissenschaften
 Zeitung für kommunale Wirtschaft
 Zeitschrift für Kulturaustausch, 1962 – 2006, danach nur noch Kulturaustausch

Abkürzung